184 Dywizja Spadochronowa „Nembo” – związek taktyczny włoskiej Milicji Faszystowskiej
 Samodzielny Batalion Spadochroniarzy Nembo – włoski oddział wojskowy
 „Nembo” – włoski niszczyciel z początku XX wieku i I wojny światowej
 „Nembo” – włoski niszczyciel typu Turbine z okresu międzywojennego i II wojny światowej
 Niszczyciele typu Nembo – typ włoskich niszczycieli z początku XX wieku i I wojny światowej